AUF steht für:
 Aktionsgemeinschaft Unabhängiger und Freiheitlicher, Fraktion in der österreichischen Gewerkschaft öffentlicher Dienst
 Arbeidernes Ungdomsfylking, Norwegische Arbeiterjugend
 Arbeitsgemeinschaft Unabhängiger Frauen, gegründet 1975 als Arbeitsgemeinschaft Unverheirateter Frauen, heute Pro Single Schweiz
 Asociación Uruguaya de Fútbol, nationaler Fußballverband von Uruguay
 Agence universitaire de la Francophonie, ein Bildungsnetzwerk französischsprachiger Hochschulen
 AUF – Eine Frauenzeitschrift der „Aktion Unabhängiger Frauen“ von 1972 bis 2011 in Österreich
 AUF Gelsenkirchen, Essen steht AUF und andere kommunale kommunistische Wahlbündnisse mit dem Motto „Alternativ, Unabhängig, Fortschrittlich“
 AUF – Partei für Arbeit, Umwelt und Familie von 2008 bis 2015 in Deutschland
 AUF1-TV, ein österreichischer Fernsehsender
 Augusta Air (ICAO-Code), von 1984 bis 2014 deutsches Luftfahrtunternehmen
 Flugplatz Auxerre-Branches (IATA-Code), Flughafen in Frankreich

auf steht für:
 Arawá-Sprachen (ISO-639-2-Code)

Auf ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmed Awad Ibn Auf (* 1954), sudanesischer General und Politiker

Siehe auch:

Abkürzung